In 2021 werd het 105de Campeonato Capixaba gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Espírito Santo. De competitie werd georganiseerd door de FES en werd gespeeld van 27 februari tot 22 mei. Real Noroeste werd voor de eerste keer kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door. Vanaf de halve finale worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Capixaba
Braziliaans competitievoetbal 2021